Далла́ль Мерва́ Ашу́р (; род. 3 ноября 1994, Блида, Алжир) — алжирская волейболистка, центральная блокирующая. Участница летних Олимпийских игр 2012 года.

Спортивная биография 
Даллаль Ашур выступает в чемпионате Алжира за клуб «Музайя».

В 2012 году Даллаль Ашур приняла участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. На олимпийском турнире Ашур выходила на площадку в двух матчах, а сборная Алжира проиграла все матчи в группе и осталась на 11-м месте по итогам соревнований.

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FIVB 
 Профиль на сайте летних Олимпийских игр 2012 года 

Волейболисты Алжира
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года